Fronty noszące nazwę Południowo-Wschodni:
 Front Południowo-Wschodni (II RP) – polski z wojny polsko-bolszewickiej, noszący potem nazwę Środkowy
 Front Południowo-Wschodni (radziecki) – z II wojny światowej